Fauna Hodel – scrittrice statunitense
 George Hill Hodel – medico statunitense
 Max Hödel – anarchico tedesco
 Ronny Hodel – calciatore svizzero